Zupančič je peti najbolj pogost priimek v Sloveniji, ki je ga po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 31. decembra 2007 uporabljalo 5.103 oseb, na dan 1. januarja 2011 pa 5.044 oseb.

Znani nosilci priimka 

 Alenka Zupančič Žerdin (*1966), filozofinja, teoretična psihoanalitičarka
 Alojzij Zupančič (*1927), rimskokatoliški duhovnik
 Andreja Zupančič Valant (1963–2015), kemičarka
 Anton Zupančič (1841–1915), duhovnik, teološki pisec, pedagog in organizator
 Anton Zupančič (1927–2002), generalpodpolkovnik JLA
 Barbara Zupančič (1935–2014), umetnostna zgodovinarka
 Beno Zupančič (1925–1980), književnik in politik
 Blaž Zupančič, fotograf
 Bogo Zupančič (*1960), zgodovinar arhitekture, publicist, muzealec 
 Boris Zupančič (1928–2017), kemik 
 Borut Zupančič (*1952), elektrotehnik, univ. prof.
 Boštjan M. Zupančič (*1947), kazenski pravnik, univ. profesor, publicist
 Brina Zupančič (*1953), pianistka in skladateljica
 Brina Nataša Zupančič (*1977), violinistka
 Črtomir Zupančič (1928–2018), fizik, univ. profesor, akademik
 Dalibor (Bori) Zupančič (*1949), likovni umetnik in terapevt, književnik, ilustrator, glasbenik
 Danilo Zupančič (1952–2017), strojnik, strokovnjak za materiale
 David Zupančič (*1991), slovenski infektolog in pisatelj
 Davor Zupančič (*1959), alpinist
 Donat Zupančič (1866–1938), kapucinski pater, provincial
 Dunja Zupančič (*1963), vizualna umetnica (Noordung)
 Dušan Zupančič (*1957), gradbenik
 Franc Zupančič (1886–1953), gradbeni inženir, podjetnik, letalec
 Franc Zupančič (1923–2007), papirniški gospodarstvenik
France Zupančič, skladatelj
Gilbert Zupančič (1885–1959), šahist
 Iva Zupančič (1931–2017), igralka
 Ivan Zupančič (1930–1999), fizik
Jadranka Zupančič, bibliotekarka, literatka, prevajalka
 Jana Zupančič (*1979), igralka
 Jana Zupančič (*1980), atletinja, skakalka v daljino
 Jakob Zupančič (1871–1939), matematik, fizik, letalski publicist, botanik, gimn. profesor
 Jakob Zupančič (1895–1980), pisatelj, urednik, društveni delavec
 Janez Zupančič (deloval med 1717 in ~1739), slikar
 Janez Anton Zupančič (1785–1833), pesnik, dramatik in zgodovinar
 Janez Zupančič (1819–1895), duhovnik
 Janez Zupančič, nogometaš in trener
 Janez Zupančič, teritorialec
 Jernej Zupančič (*1963), geograf in pedagog, univ. prof.
 Jože Zupančič (1894–1969), novinar, urednik in prevajalec
 Jože Zupančič (*1935), športni vzgojitelj, košarkar
 Jože Zupančič (*1936), šolnik, ravnatelj 1. gimnazije Celje 
 Jože Zupančič (1939–1993), strojnik
 Jože Zupančič (*1946), elektronik, univ. prof. 
 Jože Zupančič (bibliotekar), bibliograf? 
 Karel Zupančič (*1934), pravnik, univ. profesor
 Katka Zupančič (1889–1967), izseljenska delavka, pisateljica
 Klemen Zupančič (*1992), glasbenik, producent, DJ
 Lara Zupančič (*1992), pesnica
 Ljubo Zupančič, plezalec/alpinist?
 Lojze Zupančič (1899–1962), rudarski strokovnjak (montanist)
 Lucija Zupančič Kralj (*1949), kemičarka
 Maja Zupančič (*1959), razvojna psihologinja, univ. profesorica 
 Marija Zupančič (1914–2000), politična delavka
 Marija Zupančič Vičar (*1935), družbenopolitična delavka, okoljevarstvenica, direktorica TNP
 Marija Zupančič (*1968), kemičarka 
 Marjan Zupančič (1949–2022), arhivist
 Martin Zupančič (1894–1943), gozdar, kmetijski in politični publicist
 Maruša Zupančič, muzikologinja 
 Matjaž Zupančič (*1959), dramatik, pisatelj, režiser (prof. gledališke režije na AGRFT)
 Metka Zupančič (*1950), literarna zgodovinarka, prevajalka, flavtistka
 Metka Zupančič (*1951), pravnica, notarka, ministrica
Metka Zupančič (*1977), kiparka, večmedijska umetnica, videalstka
 Miha Zupančič (1937–2003), nogometni vratar in igralec hokeja na ledu
Mihael Zupančič (197_), pravnik, diplomat 
 Milena Zupančič (*1946), igralka
 Miran Zupančič (*1989), smučarski skakalec
 Mirina Zupančič-Cvikl (1938–2020), arheologinja, muzealka 
 Mirjam Zupančič (*1953), kiparka 
 Mirko Zupančič (1925–2014), igralec, dramatik, pesnik, teatrolog, literarni zgodovinar, publicist, prof. AGRFT
 Miro Zupančič (*1937), slikar in grafik (ZDA) 
 Mitja Zupančič (*1931), gozdar fitocenolog, akademik
 Nataša Zupančič Brouwer (*1957), kemičarka
 Nejka Repinc Zupančič (*2002), smučarska skakalka
 Neli (Daniel) Zupančič (1911–1984), športnik telovadec in atlet
 Nik Zupančič (*1968), hokejist, trener
 Nika Zupančič (*1978), slikarka
 Nina Zupančič (*1963), geologinja
 Pavel Zupančič (1937–2016), geodet
 Peter Zupančič (*1973), plezalec?
 Petra Zupančič (*1981), pesnica
 Rihard Zupančič (1878–1949), matematik, univ. profesor, akademik
 Rok Zupančič, obramboslovec, prof. FDV
 Sara Zupančič, muzikologinja
 Silvo Zupančič, kitarist (tonski tehnik v gledališču)
 Slava Zupančič (1931–2000), alpska smučarka
 Stanko Zupančič (*1926 - 2020?), zdravnik internist
 Šimen Zupančič, fotograf
Špela Zupančič, farmacevtka
 Tadej Zupančič (*1965), publicist, kritik, urednik
 Tadeja Zupančič Strojan, arhitektka, pred. FA
 Tara Zupančič (*1988), manekenka, fotomodel, modna oblikovalka
Tatjana Zupančič (1957–2019), kemičarka
Tomaž Zupančič (*1962), likovni pedagog, pisatelj kriminalk (psevdonim Avgust Demšar) 
 Valentin Zupančič (1883–1965), izseljenski duhovnik v Belgiji/Franciji, monsinjor
 Vera (Veronika) Zupančič - Breda (1927–2009), športna delavka, mednarodna atletska sodnica
 Viktor Zupančič (1916–1982), politični delavec
 Viktor Zupančič (1929–1991), izumitelj
 Viktor Zupančič (1931–1997), generalmajor JLA, letalec
 Vinko Zupančič (1920/1–2005), kamnosek in kipar
 Vinko Zupančič (*1971), farmacevt
 Vita Zupančič (1868–1950), surdopedagoginja
 Zdravko Zupančič (*1960), pisatelj, učitelj retorike
Zoran Zupančič (*1975), smučarski skakalec, trener

Glej tudi  

 priimek Zupan 
 priimek Zupanc
 priimek Župančič
 priimek Supančič

Zunanje povezave 
 

Slovenski priimki